Marcus Johansson, calciatore svedese
 Marcus Johansson, hockeista su ghiaccio svedese